Метание гранаты — одна из дисциплин лёгкой атлетики. Спортивный снаряд, имеющий форму учебной ручной гранаты, нужно метать одной рукой с разбега на максимально возможную дальность. Вес снаряда составляет от 200 до 700 граммов. Техника метания похожа на метание копья. Соревнования по метанию гранаты являлись частью программы чемпионатов СССР по лёгкой атлетике в 1920—1940-х годах. В 1946 году соревнования в этой дисциплине были представлены на чемпионате страны последний раз. Метание гранаты входило в состав нормативов ГТО.

Рекорды 
В 1925 году советский легкоатлет Иван Сергеев показал результат (75,8 м), превышавший мировой рекорд.

В 1934 году Николай Арбузников метнул гранату на 79,90 м.

В августе 2021 года на Международных армейских играх в Армении капитан Вооружённых сил Белоруссии Александр Таврук установил рекорд игр, метнув гранату весом 600 граммов на 72 м 35 см.

Примечания

Литература 
 

Дисциплины лёгкой атлетики